Palazzo Grassi ist der Name dreier Paläste in Italien:
 Palazzo Grassi in Bologna
 Palazzo Grassi in Pisa
 Palazzo Grassi in Venedig